Long John est un surnom anglais donné à plusieurs personnages.

Long John Silver, personnage de L'Île au trésor de Stevenson, le plus célèbre  
nom repris par la suite dans le commerce, voir Long John Silver's 
Long John, un Scotch de type blended, appartenant au groupe Pernod Ricard.
Long John Baldry, acteur anglais
Long John Hunter, chanteur de blues américain

ainsi que 
John Long
John A. Long

Le Long John est aussi un type de sous-vêtements longs.